Vinkellöss (Lipeurus) är ett släkte av insekter som beskrevs av Christian Ludwig Nitzsch 1818. Vinkellöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss